Diego Rodríguez puede referirse a:

 Diego Rodríguez Porcelos (873-c.-885), conde de Castilla.
 Diego Rodríguez (c.1075-1097), único hijo varón del Cid.
 Diego Rodríguez Almela (1426-1492), historiador y prosista español.
 Diego Rodríguez (?-1661), pintor español.
 Fray Diego Rodríguez (1596-1668), matemático, astrónomo e inventor novohispano.
 Diego Rodríguez, gobernador del Nuevo Reino de León (1612-1614).
 Diego Rodríguez Fernández (1960-), exfutbolista y entrenador español.
 Diego Rodríguez Da Luz (1986-), futbolista uruguayo.
 Diego Rodríguez Cano (1988-2010), futbolista uruguayo.
 Diego Matías Rodríguez (1989-), futbolista argentino que se desempeña como arquero.
 Diego Rodríguez (1989-), futbolista uruguayo que se desempeña como mediocampista.

Otros casos de desambiguación del apellido Rodríguez 
 '''Rodríguez